Termenul Birkenfeld poate să însemne mai multe localități din Germania:
 Birkenfeld (district) în Renania-Palatinat
 Birkenfeld (Nahe) în Renania-Palatinat
 Birkenfeld (Württemberg) în Baden-Württemberg
 Birkenfeld (Unterfranken) în Bavaria